Iljitschow () ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Iwanowitsch Iljitschow (1905–1983), sowjetischer Offizier, Geheimdienstler und Diplomat